L'Open d'Austràlia 2017, conegut oficialment com a Australian Open 2017, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a la categoria de Grand Slam. La 105a edició del torneig se celebrarà entre el 16 i el 29 de gener de 2017 al Melbourne Park de Melbourne, Austràlia.

Notícies 
 En la final individual masculina es va reviure un nou episodi d'una de les rivalitats més destacades de la història del tennis amb la particularitat que feia molts anys que no es produïa, ja que ambdós tennistes havien passat per una etapa complicada per lesions i llarga allunyada d'èxits destacats. El suís Roger Federer i el manacorí Rafael Nadal van reeditar un enfrontament que no es produïa des del 2011 en un Grand Slam i des del 2009 a l'Open d'Austràlia. Federer va allargar més la seva llegenda aconseguint el 18è títol de Grand Slam de la seva carrera, destacant-se al capdavant com a tennista masculí amb més títols individuals, quatre més que el mateix Nadal i Pete Sampras. També va significar el seu cinquè títol a Melbourne, el primer títol de Grand Slam des del 2012, i el retorn a Top 10, del qual havia caigut la temporada anterior. Amb 35 anys i mig va esdevenir el segon tennista més veterà en guanyar un títol de Grand Slam, a pocs mesos de Ken Rosewall (1971). Per la seva banda, Nadal va disputar una nova final de Grand Slam tres anys després de l'anterior.
 En la final individual femení també es va reviure un altre clàssic, ja que les dues germanes Williams, Serena i Venus, van disputar una nova final de Grand Slam, partit que es disputava per novena ocasió però que no es produïa des de feia vuit anys. Serena va engrandir la seva llegenda amb el 23è títol de Grand Slam individual de la seva carrera, superant a Steffi Graf i quedant-se a només a un de Margaret Court. Aquesta victòria també li va permetre recuperar el número 1 del rànquing individual, privilegi que va perdre la temporada anterior després de tres anys al capdamunt. Pel que va a Venus, es va classificar per una final de Grand Slam després de vuit anys d'absència (2009), a destacar que la seva anterior final disputada a Melbourne fou l'any 2003, i que aquests 14 anys de diferència entre dues finals del mateix torneig van establir un nou rècord.
 La parella masculina formada pel finlandès Henri Kontinen i l'australià John Peers van guanyar el seu primer títol de Grand Slam respectivament després de superar la millor parella de la història formada pels germans Bob i Mike Bryan, que optaven al seu 17è títol de Grand Slam i 7è Open d'Austràlia. Peers va esdevenir el primer tennista local en guanyar el títol de dobles masculins des de Todd Woodbridge l'any 2001.
 La parella femenina formada per l'estatunidenca Bethanie Mattek-Sands i la txeca Lucie Šafářová van guanyar un nou títol de Grand Slam, el quart com a parella i el segon a Melbourne (2015) i també el segon consecutiu (US Open 2016). Mattek-Sands va aconseguir apuntalar el número 1 mundial que acabava de guanyar tot just començar el torneig.
 La parella mixta formada per l'estatunidenca Abigail Spears i el colombià Juan Sebastián Cabal van guanyar el seu primer títol de Grand Slam respectivament, Spears havia perdut dues finals en aquesta categoria (2013 i 2014) mentre que Cabal n'havia perdut una en dobles masculins (2011).
 En el partit de primera ronda disputat entre el croat Ivo Karlovic i l'argentí Horacio Zeballos va trencar el rècord de més jocs en un partit de l'Open d'Austràlia des de la introducció del tie-break l'any 1972. El resultat de 6−7(6), 3−6, 7−5, 6−2, 22−20 va establir la nova marca en 84 jocs. Malgrat durar cinc hores i catorze minuts, es va quedar a 38 minuts del rècord de duració que té la final entre Novak Đoković i Rafael Nadal de 2012. Karlovic també va establir un nou rècord en el nombre de serveis directes en 75, superant de llarg la marca anterior que era de 51 per Joachim Johansson del 2005.

Quadres individuals

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Quadre dobles mixts

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Andy Murray (4a ronda)
  Novak Đoković (2a ronda)
  Milos Raonic (quarts de final)
  Stan Wawrinka (semifinals)
  Kei Nishikori (4a ronda)
  Gaël Monfils (4a ronda)
  Marin Čilić (2a ronda)
  Dominic Thiem (4a ronda)
  Rafael Nadal (final)
  Tomáš Berdych (3a ronda)
  David Goffin (quarts de final)
  Jo-Wilfried Tsonga (quarts de final)
  Roberto Bautista Agut (4a ronda)
  Nick Kyrgios (2a ronda)
  Grigor Dimitrov (semifinals)
  Lucas Pouille (1a ronda)
  Roger Federer (campió)
  Richard Gasquet (3a ronda)
  John Isner (2a ronda)
  Ivo Karlović (3a ronda)
  David Ferrer (3a ronda)
  Pablo Cuevas (1a ronda)
  Jack Sock (3a ronda)
  Alexander Zverev (3a ronda)
  Gilles Simon (3a ronda)
  Albert Ramos Viñolas (1a ronda)
  Bernard Tomic (3a ronda)
  Feliciano López (1a ronda)
  Viktor Troicki (3a ronda)
  Pablo Carreño Busta (3a ronda)
  Sam Querrey (3a ronda)
  Philipp Kohlschreiber (3a ronda)

Individual femení 
  Angelique Kerber (4a ronda)
  Serena Williams (campiona)
  Agnieszka Radwańska (2a ronda)
  Simona Halep (1a ronda)
  Karolína Plíšková (quarts de final)
  Dominika Cibulková (3a ronda)
  Garbiñe Muguruza (quarts de final)
  Svetlana Kuznetsova (4a ronda)
  Johanna Konta (quarts de final)
  Carla Suárez Navarro (2a ronda)
  Elina Svitolina (3a ronda)
  Timea Bacsinszky (3a ronda)
  Venus Williams (final)
  Ielena Vesninà (3a ronda)
  Roberta Vinci (1a ronda)
  Barbora Strýcová (4a ronda)
  Caroline Wozniacki (3a ronda)
  Samantha Stosur (1a ronda)
  Kiki Bertens (1a ronda)
  Zhang Shuai (2a ronda)
  Caroline Garcia (3a ronda)
  Daria Gavrilova (4a ronda)
  Daria Kasatkina (1a ronda)
  Anastassia Pavliutxénkova (quarts de final)
  Tímea Babos (1a ronda)
  Laura Siegemund (1a ronda)
  Irina-Camelia Begu (2a ronda)
  Alizé Cornet (2a ronda)
  Mónica Puig (2a ronda)
  Ekaterina Makarova (4a ronda)
  Yulia Putintseva (2a ronda)
  Anastasija Sevastova (3a ronda)

Dobles masculins 
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (quarts de final)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (1a ronda)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (final)
  Henri Kontinen /  John Peers (campions)
  Feliciano López /  Marc López (3a ronda)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (2a ronda)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (3a ronda)
  Daniel Nestor /  Édouard Roger-Vasselin (2a ronda)
  Ivan Dodig /  Marcel Granollers (quarts de final)
  Treat Huey /  Max Mirnyi (2a ronda)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecau (3a ronda)
  Vasek Pospisil /  Radek Štěpánek (1a ronda)
  Mate Pavić /  Alexander Peya (1a ronda)
  Juan Sebastian Cabal /  Robert Farah (3a ronda)
  Rohan Bopanna /  Pablo Cuevas (2a ronda)
  Dominic Inglot /  Florin Mergea (3a ronda)

Dobles femenins 
  Caroline Garcia /  Kristina Mladenovic (semifinals)
  Bethanie Mattek-Sands /  Lucie Šafářová (campiones)
  Iekaterina Makàrova /  Ielena Vesninà (quarts de final)
  Sania Mirza /  Barbora Strýcová (3a ronda)
  Martina Hingis /  CoCo Vandeweghe (2a ronda)
  Chan Hao-ching /  Chan Yung-jan (1a ronda)
  Julia Görges /  Karolína Plíšková (1a ronda)
  Vania King /  Iaroslava Xvédova (3a ronda)
  Monica Niculescu /  Abigail Spears (1a ronda)
  Lucie Hradecká /  Kateřina Siniaková (1a ronda)
  Raquel Atawo /  Xu Yifan (quarts de final)
  Andrea Hlaváčková /  Peng Shuai (final)
  Katarina Srebotnik /  Zheng Saisai (3a ronda)
  Kiki Bertens /  Johanna Larsson (2a ronda)
  Serena Williams /  Venus Williams (renúncia)
  Darija Jurak /  Anastassia Rodiónova (1a ronda)

Dobles mixts 

  Bethanie Mattek-Sands /  Mike Bryan (quarts de final)
  Sania Mirza /  Ivan Dodig (final)
  Andrea Hlaváčková /  Édouard Roger-Vasselin (1a ronda)
  Chan Hao-ching /  Max Mirnyi (1a ronda)

  Chan Yung-jan /  Lukasz Kubot (2a ronda)
  Kateřina Siniaková /  Bruno Soares (2a ronda)
  Lucie Hradecká /  Radek Štěpánek (1a ronda)
  Barbora Krejcikova /  Rajeev Ram (1a ronda)

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial 

2017
Competicions tennístiques del 2017